Урейск — село в Акшинском районе Забайкальского края, Россия. Является центром сельского поселения «Урейское».

География 
Село расположено в 15 км от села Акша, в 265 км от Читы. В состав Урейского поселения входит также село Дорожное.

История 
Образовано на рубеже XVII и XVIII веков казаками Утюжниковым и Вершининым. В 1923 году был образован сельский совет. В 1930-х годах организована коммуна «Красное знамя» и сельскохозяйственная артель «Первое мая». На 1989 год население села составляло 1614 человек, в 2021 году —816 человек.

Население

Предприятия и культура 
В селе действуют ОАО «Агроремпредприятие» и лесхоз. Имеются средняя школа (с 1991 года), детский сад, сельский дом культуры, 2 фельдшерско-акушерских пункта. В парке Победы установлен памятник односельчанам, погибшим в боях ВОВ.

Разное 
Входит в Перечень населенных пунктов Забайкальского края, подверженных угрозе лесных пожаров

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Акшинского района